|}

Die Linha do Algarve, deutsch: Hauptstrecke der Algarve, ist eine portugiesische Bahnstrecke, die Lagos mit Vila Real de Santo António verbindet.

Geschichte 
Die in Breitspur gebaute Bahnstrecke wurde stückweise in den Jahren 1889 bis 1922 eröffnet.

Früher führte eine Eisenbahnfähre nach Ayamonte (Spanien) und von dort eine Bahnstrecke nach Huelva. Diese Strecke ist genauso wie die Fährverbindung längst eingestellt und abgebaut. Auf der spanischen Seite des Guadiana-Flusses sind fast keine Spuren der Eisenbahn mehr vorhanden. Eine erneute Anbindung der Eisenbahnen steht auf dem Wunschzettel der Region Andalusien. Im Verkehrswegeplan der spanischen Regierung ist sie aber nicht enthalten.

Ausbau, Sanierung, Elektrifizierung 
Zwischen 2007 und 2014 sanierte und modernisierte der zuständige Infrastrukturbetreiber Refer die Strecke für insgesamt 39 Millionen Euro. Die Sanierung umfasste unter anderem die Anhebung der Bahnsteige, den Bau von Unterführungen, Sanierung der Bahnhofsgebäude sowie die Ausstattung der Strecke Faro–Vila Real de Santo António mit einem elektronischen Stellwerk. Bereits seit 2004 ist der Abschnitt Tunes–Faro elektrifiziert.

Die Refer plante, ab 2014 bis 2019 die gesamte Strecke zu modernisieren, die Kosten sollten sich auf 120 Millionen Euro belaufen. Dazu gehören vor allem die Elektrifizierung der Strecken Lagos–Tunes sowie Faro–Vila Real de Santo António sowie die Einbindung in ein elektronisches Stellwerk, zudem sind leichte Korrekturen im Streckenverlauf geplant. Das elektronische Stellwerk zwischen Olhão und Vila Real do Santo António konnte Anfang November 2014 eingeweiht werden. Im Zuge dessen zog die REFER das komplette Bahnhofspersonal von dem Streckenteil ab. Die Bauarbeiten vor allem im Westteil der Strecke verzögerten sich jedoch teils über Jahre, inzwischen wird von einer Fertigstellung der Modernisierung und komplette Elektrifizierung der Strecke bis 2023 ausgegangen.

Des Weiteren plant die Refer auf Anweisung des Verkehrsministeriums den Bau einer Stichstrecke, um den Flughafen Faro erstmals an das portugiesische Schienennetz anzuschließen. Es gibt jedoch keine zeitliche Rahmenplanung für diese Umsetzung.

Betrieb 
Zwischen dem Eisenbahnknoten Tunes und Faro ist die Strecke mit 25 kV und 50 Hz Wechselstrom elektrifiziert. Auf der Gesamtstrecke zwischen Lagos und Vila Real de Santo António verkehren Nahverkehrszüge. Auf dem elektrifizierten Teilstück Faro–Tunes–Lissabon verkehren zusätzlich Intercidades und die hochwertige Zuggattung Alfa Pendular.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Bildergalerie zur Linha do Algarve
 Fahrplan 2021 (PDF; 2,9 MB)
 Streckenverlauf auf OpenStreetMap

Algarve
Bauwerk in der Região do Algarve
Spurweite 1668 mm

